Сулейма́н Дьямуте́н (; 30 января 1983, Сикасо) — малийский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера 
Сулейман Дьямутен начал карьеру на родине в клубе «Джолиба». Оттуда он уехал в Италию, в клуб «Удинезе», где выступал за Примаверу команды. В 2001 году Сулейман перешёл в клуб серии С1, «Луккезе», руководители которого заметили футболиста в товарищеской игре с «Пизой». В составе «Луккезе» он дебютировал на профессиональном уровне. Летом 2003 года Дьямутен стал игроком «Перуджи», где дебютировал в серии А. Здесь же футболист забил первый гол в карьере, поразив ворота «Кьево» в розыгрыше Кубка Италии.

В 2004 году он перешёл в «Лечче», где сразу стал игроком стартового состава. В сезоне 2005/06 Сулейман вместе с клубом вылетел в серию В, но спустя два сезона помог команде вернуться в высший итальянский дивизион. При этом в победном для клуба сезоне 2007/08 Дьямутен вошёл в символическую сборную второго дивизиона по версии главных тренеров команды и стал единственным из игроков, который попал во все выборочные анкеты.

31 января 2009 года Дьямутен был арендован клубом «Рома» за 100 тыс. евро с возможностью выкупа трансфера игрока за 3,15 млн евро. 22 февраля он дебютировал в составе команды в матче с «Сиеной», заменив Жуана. Через три дня Сулейман дебютировал в еврокубках, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». 29 августа Дьямутен отправился во вторую подряд аренду, в клуб «Бари», за который провёл 3 игры.

Международная карьера 
Дьямутен начал международную карьеру в составе сборной до 19 лет, с которой играл на юношеском чемпионате мира. В первой сборной футболист играл на трёх Кубках африканских наций.

Достижения 
 Обладатель Кубка Интертото: 2003

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте LevskiSofia.info
 
 
 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Лупа Рома»
Игроки ФК «Андрия»